Гарри Коллетт  () — британский актёр кино, театра    и ТВ.

Биография 
Гарри родился 17 января 2004 года в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

С 2010 года он выступал на театральной сцене, дебютировав в мюзикле  «Билли Эллиот».

Известность Коллетта началась в 2014 году, когда он снялся в музыкальном клипе   Майкла Бубле и Идины Мензел на песню  Baby, It's Cold Outside. В 2015-м  озвучил компьютерную игру Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below. Впоследствии он имел несколько малозначительных ролей, пока  не сыграл в 11 эпизодах популярнейшего английского медицинского сериала «Катастрофа», насчитывающего свыше 30-ти сезонов. 

В 2017 году Гарри сыграл небольшую роль в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк», а его подлинным кинопрорывом стал фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».  Выпущенный в январе 2020 года, он впервые дал Коллетту возможность сыграть главную роль в крупномасштабном проекте.

Карьера

Кино

Телевидение

Театр

Награды и номинации
 Behind the Voice Actors Awards (2016):
 Лучший актёрский ансамбль в видеоигре (номинация)

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Актёры театра  Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании